Angelbachtal kann stehen für:
 Angelbachtal, Kraichgau-Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, im namengebenden Tal des Waldangelbachs
 Angelbachtal, Tal des Waldangelbachs südlich von Wiesloch im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Angelbachtal, Tal des Gauangelbachs östlich von Wiesloch im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg